Peabody kan avse:

 Peabody Award – årligt utgivna internationella priser för framstående insatser inom radio och television
 Peabody College – ett collage vid Vanderbilt University
 Peabody Institute – ett institut vid Johns Hopkins University i Baltimore grundat av George Peabody
 George Peabody Library – ett bibliotek i Baltimore grundat av George Peabody
 Herr Peabody & Sherman – en animerad långfilm från 2014 i regi av Rob Minkoff, originaltitel Mr. Peabody & Sherman

Museum 
 Peabody Museum of Archaeology and Ethnology – ett museum affilierat med Harvard university
 Peabody Museum of Natural History – ett museum affilierat med Yale university

Personer
 Endicott Peabody (1920–1997), en amerikansk demokratisk politiker
 Francis Greenwood Peabody (1847–1936), en amerikansk teolog
 George Peabody (1795–1869), en amerikansk filantrop
 George Peabody Gooch (1873–1968), en engelsk historiker
 John Peabody Harrington (1884–1961), en amerikansk lingvist och etnolog
 George P. Wetmore (1846–1921), en amerikansk republikansk politiker

Geografi

Grönland

 Peabody Bugt – en vik i Qaasuitsup

Kanada

 Lac Peabody – en sjö i provinsen Québec

USA 

 Peabody, Kansas
 Peabody, Massachusetts